Сергей Боголюбский:
 Боголюбский, Сергей Константинович (1887—1916) — Георгиевский кавалер, герой Первой мировой войны.
 Боголюбский, Сергей Николаевич (1885—1976) — советский зоолог, заслуженный деятель науки РСФСР.